Saint-Martin-du-Mont, Ain
 Saint-Martin-du-Mont, Côte-d'Or
 Saint-Martin-du-Mont, Saône-et-Loire